

Musica 
 Masters of the Universe – album degli Hawkwind del 1977
Masters of the Universe – singolo dei Pulp del 1987, dall'album Freaks
 Masters of the Universe – album dei Pulp del 1994
 Masters of the Universe – album dei Binary Star del 2000
 Masters of the Universe – singolo dei Juno Reactor del 2001

Giocattoli 

 Masters of the Universe – linea di giocattoli della Mattel realizzata a partire dal 1982

Cartoni animati 

 He-Man e i dominatori dell'universo (He-Man and the Masters of the Universe) – serie televisiva di animazione statunitense prodotta nel 1983 dalla Filmation
 He-Man and the Masters of the Universe – serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 2002 dalla Mike Young Productions che reinterpreta l'omonima serie classica di cartoni del 1983
 Masters of the Universe: Revelation – serie animata americana trasmessa nel 2021 da Netflix e sviluppata da Kevin Smith e prodotta da Powerhouse Animation Studios come sequel della serie Filmation del 1983-1985

Cinema 

 I dominatori dell'universo (Masters of the Universe) – film del 1987 diretto da Gary Goddard

Videogiochi 
 Masters of the Universe: The Power of He-Man – videogioco del 1983 per Intellivision
 Masters of the Universe: The Super Adventure – videogioco del 1987 per computer, di avventura testuale
 Masters of the Universe: The Arcade Game – videogioco del 1987 per computer, d'azione
 Masters of the Universe: The Movie – videogioco del 1987 per computer, di avventura dinamica, basato sul film